Stögmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Stögmüller (1925–2004), österreichischer Theaterintendant
 David Stögmüller (* 1987), österreichischer Politiker der Grünen Oberösterreich
 Heinz Stögmüller, österreichischer Architekt